João de Deus de Nogueira Ramos (1830-1896), célèbre poète portugais
 João de Deus Pinheiro, homme politique portugais
 João Teixeira de Faria dit João de Deus, guérisseur brésilien
 João Carlos Pires de Deus, entraîneur portugais de football

Voir aussi
Jean de Dieu